De 15e editie van de BinckBank Tour, de enige meerdaagse UCI WorldTour-wielerronde van de Lage Landen, werd gehouden van 12 tot 18 augustus 2019.

Parcours 
In de editie van 2019 werden 7 etappes gereden. Eén etappe had start en finish in Nederland, vier etappes  in België en twee etappes liepen van België naar Nederland. De zesde etappe was een individuele tijdrit.

De eerst rit van de BinckBank Tour liep bijna uitsluitend over het grondgebied van de Linielandgemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Hulst. Het peloton kreeg na de start in Beveren ruim 167 km vlakke wegen voor de wielen geschoven, door polderdorpen, langs Doel en de rand van de Haven van Antwerpen en flirtte dus de hele tijd met de Belgisch-Nederlandse grens.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

Externe link 
Officiële website

2019
BinckBank Tour
UCI World Tour 2019